Non ti pago è un film per la televisione italiano diretto da Edoardo De Angelis e tratto dall'omonima opera teatrale scritta da Eduardo De Filippo.

Non ancora trasmesso in prima serata su Rai 1, si tratta dell'ultimo capitolo di una trilogia, preceduto da Natale in casa Cupiello (2020) e Sabato, domenica e lunedì (2021).

Trama

Note 

Film basati su opere di Eduardo De Filippo
Film basati su opere teatrali
Film ambientati a Napoli